Galaxy Airways ist der Name folgender Fluggesellschaften:

 Galaxy Airways (Griechenland), griechische Fluggesellschaft
 Galaxy Airways (Kanada), kanadische Fluggesellschaft